Іва Майолі виграла титул, перемігши у фіналі Яну Новотну з рахунком 7–5, 1–6, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Іва Майолі (переможниця)
  Анке Губер (півфінал)
 n/a
  Яна Новотна (фінал)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Сабін Аппельманс (2-ге коло)
  Крісті Богерт (1-ше коло)
 n/a

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1996 Faber Grand Prix Draw 

1996
Тур WTA 1996